Landström ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Landström (1917–2002), finnlandschwedischer Autor
 Eeles Landström (1932–2022), finnischer Leichtathlet
 Jessica Landström (* 1984), schwedische Fußballspielerin
 Richard Landström (* 1991), schwedischer E-Sportler

Siehe auch:
 Landstrom – Schiffe im Hafen erhalten Strom vom Land, anstatt ihn mittels Kraftstoffverbrennung selbst zu erzeugen